Maria Simionescu – ex cestista rumena
 Mariana Simionescu – ex tennista 
 Teodora Simionescu – ex cestista rumena